

Patronyme 

 William Alexander Abbott dit Bud Abbott (1895-1974), personnage de Abbott and Costello comedy ;
 William Abbott, membre de la New South Wales Legislative Assembly ;
 William Hawkins Abbott (1819-1901), premier constructeur d'une raffinerie de pétrole ;
 William Osler Abbott (1902-1943), physicien américain ;
 William Louis Abbott (1860-1936), médecin et ornithologue américain ;
 Jeffrey William Abbott, joueur de baseball américain ;
 William Foster Abbott dit Billy Abbott, personnage de fiction du feuilleton télévisé Les Feux de l'amour.

Prénoms 
 William Abbott Oldfather (1880-1945), universitaire américain
 William Abbott Herdman (1858-1924), zoologiste anglais
 William Abbott Moseley (1798-1873), politicien américain